La saison 1973-1974 de 1. Bundesliga était la onzième édition de la première division allemande de football.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a conservé son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Quatre places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la cinquième et la sixième étant celles du vainqueur et du finaliste de la DFB-Pokal 1973-1974.

Le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne pour la cinquième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1974-1975.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1974-1975.

Les quatre places en Coupe UEFA 1974-1975 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième et au cinquième du championnat ainsi qu'au finaliste de la DFB-Pokal. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
  Allemagne RSSSF
   Site officiel

1973-1974
Allemagne 1973-1974
Sport en Allemagne en 1973
Allemagne 1973-1974